Black Mesa bezeichnet:
 Black Mesa (Berg), höchste Erhebung und Naturschutzgebiet in Oklahoma, USA
 Black Mesa (Testgelände), ein Testgelände der US Army in Utah, USA
 Black Mesa (Arizona), Gebiet im Navajo-Indianerreservat in Arizona, USA
 Black Mesa (Roman), Roman von Zane Grey
 eine fiktive Forschungsanstalt im Computerspiel Half-Life
 Black Mesa (Computerspiel), ein Remake von Half-Life auf Basis der Source Engine